Monteils puede referirse a: 

 Monteils, comuna francesa situada en Aveyron.
 Monteils, comuna francesa situada en Gard.
 Monteils, comuna francesa situada en Tarn y Garona.